North York – ex municipalità dell'Ontario, ora parte di Toronto, Canada
 North York – borough della Contea di York, Pennsylvania, Stati Uniti d'America